Oratorio di Santa Lucia a Cogorno
 Oratorio di Santa Lucia a Perignano
Oratorio di Santa Lucia a Taggia

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Lucia